Nemanja Džodžo (Servisch: Немања Џоџо) (Novi Sad, 12 december 1986) is een Servisch voetballer die anno 2011 uitkomt voor Sporting Charleroi. 

Džodžo, Nemanja